Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Панатинаикос» и их достижений с момента основания клуба в 1908 году.

Тренеры 
 Учитываются только официальные матчи
 н/д = Нет данных

Примечания

Ссылки 
 

Панатинаикос